Ernst Honigmann ist der Name folgender Personen:

* Ernst Honigmann (Bergmann) (1789–1848), Berggeschworener und Leiter der Stinnes-Zechen in Essen 
 Ernst Honigmann (Byzantinist) (1892–1954), deutscher Byzantinist
 Ernst Anselm Joachim Honigmann  (1927–2011), britischer Literaturwissenschaftler, siehe E. A. J. Honigmann